Direcção de Exploração dos Transportes Aéreos - D.E.T.A  que explorava os voos comerciais em Moçambique.

Efectuava carreira regulares entre Lourenço Marques (actual Maputo), Inhambane, Beira, Tete, Quelimane, Nampula, António Enes e Porto Amélia (actual Pemba).

Empresas aéreas de Moçambique